Amine Lecomte (1990) – calciatore marocchino naturalizzato qatariota
 Benjamin Lecomte (1991) – calciatore francese
 Claude Lecomte (1817-1871) – militare francese
 Émile Vernet-Lecomte (1821-1900) – pittore francese
 Félix Lecomte (1737-1817) – scultore francese
 Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842-1923) – pittore e scultore francese
 Mainfrain Lecomte (1630-1705) – pittore e decoratore francese
 Manu Lecomte (1995) – cestista belga
 Mia Lecomte (1966) – poetessa e scrittrice italiana 
 Ounie Lecomte (1966) – regista e attrice sudcoreana naturalizzata francese
 Paul Henri Lecomte (1856-1934) – botanico francese
 Pierre Lecomte du Noüy (1883-1947) – fisico francese
 Sauveur Lecomte (1659-1694 o 1695) – pittore francese